Lakes (Alaska) – miejscowość w okręgu Matanuska-Susitna (USA)
 Lakes (Kumbria) – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Lakes (Sudan Południowy)
 Lakes Entrance – miejscowość w hrabstwie Wiktoria (Australii)
 Kawartha Lakes
 Park Narodowy Waterton Lakes
 Mammoth Lakes
 Bailey Lakes